bieg na 60 m mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas 13. Halowych Mistrzostw Świata w hali Aspire Dome w Dosze.

Wymagane minimum A do udziału w mistrzostwach świata wynosiło 6,69 (uzyskane w hali), bądź - 10,20 (wynik uzyskany w biegu na 100 m na stadionie). Eliminacje odbyły się 12 marca, a półfinały i finały zaplanowano na 13 marca.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Do zawodów zgłoszono 53 sprinterów. W rundzie eliminacyjnej zawodników podzielono na siedem grup. Do półfinałów awansowało bezpośrednio 3 pierwszych zawodników z każdego biegu oraz dodatkowo trzech, którzy we wszystkich biegach uzyskali najlepsze czasy wśród przegranych.

Półfinał 
Rozegrano 3 biegi półfinałowe. Awans do finału dawało zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc w swoim biegu półfinałowym (Q). Skład finału uzupełniono o dwóch zawodników z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Pełne wyniki konkurencji w bazie IAAF

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2010